Miejscowości w USA:
 Warrenville – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Aiken
 Warrenville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage